Khaṭīb (), persona incaricata del sermone in margine alla preghiera di mezzogiorno (ṣalāt al-ẓuhr) in moschea.
 Kātib (), collaboratore addetto a compiti di segreteria o di copista nella tenuta dei registri dell'amministrazione islamica.
 Ali Khatib (1989 – ), calciatore palestinese.
 Fadi Jihad el-Khatib (1979 – ), cestista libanese.
 Muʿādh al-Khaṭīb al-Ḥasanī (1960 – ), imam sunnita e uomo politico siriano.
 Oussama Khatib, (1950 – ), ingegnere robotico siro-franco-statunitense.
 Rasoul Khatibi, (1978 – ), calciatore iraniano.